Omulew ist ein polnischer Gewässer- und Ortsname:
 Omulew, Fluss in Polen, Woiwodschaft Ermland-Masuren/Woiwodschaft Masowien, Zufluss zum Narew, bis 1945: Omulef, Fluss in Ostpreußen
 Jezioro Omulew, Binnensee in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Omulef-See in Südostpreußen
 Omulew (Jedwabno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Omulef im Kreis Neidenburg, Ostpreußen